Mount Olga kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kata Tjuta, Northern Territory, MacDonnell,

USA 

 Mount Olga (berg i USA), Vermont, Windham County, 

Robotskapade USAförgreningar